E. J. Korthals Altes (1866-1924) (1866-1924), advocaat en accountant
Everhard Korthals Altes (1898-1981), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Edy Korthals Altes (1924-2021), Nederlands diplomaat